Palm kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary E. Palm
 Björn Torvald Palm

Robotskapade auktorsförkortningar